Miasto:
 Komsomolśke – w obwodzie donieckim.

Osiedla typu miejskiego:
 Komsomolśke – w rejonie symferopolskim Republiki Autonomicznej Krymu.

Wsie:
 Komsomolśke – w rejonie dżankojskim Republiki Autonomicznej Krymu.
 Komsomolśke – w rejonie krasnokutskim obwodu charkowskiego.
 Komsomolśke – w rejonie łozowskim obwodu charkowskiego.
 Komsomolśke – w rejonie nowowodołazkim obwodu charkowskiego.
 Komsomolśke – w rejonie perwomajskim obwodu charkowskiego.
 Komsomolśke – w rejonie wełykoburłyckim obwodu charkowskiego.
 Komsomolśke – w rejonie nyżniosirohozkim obwodu chersońskiego.
 Komsomolśke – w rejonie skadowskim obwodu chersońskiego.
 Komsomolśke – w rejonie koriukiwskim obwodu czernihowskiego.
 Komsomolśke – w rejonie jurjiwskim obwodu dniepropetrowskiego.
 Komsomolśke – w rejonie piatychatskim obwodu dniepropetrowskiego.
 Komsomolśke – w pobliżu Kijowa.
 Komsomolśke – w rejonie małowyskowskim obwodu kirowohradzkiego.
 Komsomolśke – w rejonie mykołajiwskim obwodu mykołajewskiego.
 Komsomolśke – w rejonie żowtniewskim obwodu mykołajewskiego.
 Komsomolśke – w rejonie łochwickim obwodu połtawskiego.
 Komsomolśke – w rejonie zinkowskim obwodu połtawskiego.
 Komsomolśke – w rejonie koziatyńskim obwodu winnickiego.
 Komsomolśke – w rejonie hulajpilskim obwodu zaporoskiego.
 Komsomolśke – w rejonie tokmackim obwodu zaporoskiego.
 Komsomolśke – w rejonie olewskim obwodu żytomierskiego.